Wierdensestraat (Almelo)
 Wierdensestraat (Rijssen)
 Wierdensestraat (Daarle), gemeente Hellendoorn